Most Girls може да се односи на:
 Most Girls (песму певачице Пинк), 2000.
 Most Girls (песму Хејли Стајнфелд), 2017.